USS Benham ha sido el nombre recibido por tres buques de la Armada de los Estados Unidos nombrados en honor del contraalmirante Andrew E. K. Benham.

 , fue un destructor de la clase Alwyn.
 , fue un destructor que dio nombre a la clase Benham.
 , fue un destructor de la clase Fletcher.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos